Ири́на Па́вловна Хромачёва (родилась 12 мая 1995 года в Москве, Россия) — российская теннисистка; финалистка Кубка Федерации (2013) в составе национальной сборной России; победительница одного турнира WTA в парном разряде; бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге; победительница трёх юниорских турниров Большого шлема в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2011); финалистка двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2010, Открытый чемпионат Австралии-2012).

Общая информация 
Ирина Хромачёва родилась в семье Павла и Натальи Хромачёвых, которые имеют свой бизнес в России. У неё есть брат, который на 10 лет старше.

Россиянка пришла в спорт в три года, когда родители записали её в секцию фигурного катания. Вскоре, однако, желание заниматься этим видом спорта исчезло — неудачное падение на одной из тренировок привело к перелому голени. Параллельно Ирина занималась в художественной школе, а также стала заниматься теннисом (в спорткомплексе в Сокольниках). После нескольких удачных опытов на любительском уровне Ирина вскоре стала заниматься в теннисной секции на Ширяевом поле. Ряд смен тренеров приводят к тому, что в 2008 году Хромачёва перешла в бельгийскую академию «Шестое чувство» Жюстин Энен; параллельно одним из её спонсоров стала компания Adidas.

Спортивная карьера

Юниорские годы 

После нескольких лет тренировок Ирина стала играть первые юниорские турниры. Вскоре она стала чемпионкой Москвы по теннису в своём возрасте, также неплохо удавались матчи с теннисистками из старших возрастных категорий. В 2005 году Ирина впервые вошла в состав сборной России на один из международных турниров: довольно представительный датский турнир среди игроков не старше 12 лет в итоге покорился юным россиянкам, Хромачёва выиграла несколько матчей. Через год Ирина в составе сборной Москвы стала чемпионкой России в своей возрастной группе.

После нескольких лет успешных соревнований в различных юниорских турнирах Хромачёва в октябре 2008 года дебютирует в международных турнирах в старшей возрастной группе. Первый опыт оказывается весьма удачным — на бельгийском G4 в одиночном разряде россиянка уступает в первом круге, но в паре выигрывает турнир. Одиночная неудача была исправлена уже на следующих турнирах — три соревнования были выиграны сразу и в одиночном и в парном разряде.

Менее чем за год россиянка набирает достаточный рейтинг, чтобы принять участие в юниорском турнире Большого шлема — во Франции. Незадолго до этого добыт первый финал турнира G1 в парном разряде — на турнире в Шарлеруа. Постепенно набираясь опыта, Ирина осенью 2009 года впервые выходит в полуфинал парного юниорского турнира Большого шлема (в США, вместе с Дарьей Гавриловой). В следующие несколько месяцев улучшаются результаты и в одиночном разряде — россиянке покоряются несколько турниров G1, а на Ролан Гаррос-2011 она наконец удачно играет и на турнирах Большого шлема, выйдя в полуфинал. Через месяц удаётся улучшить и свой результат в парных соревнованиях в рамках турниров Большого шлема: россиянка и украинка Элина Свитолина доходят до титульного матча, где уступают паре Тимея Бабош / Слоан Стивенс.

Через год рост стабильности результатов в одиночном и парном разряде приводят к тому, что Хромачёва возглавляет юниорский рейтинг, выигрывает множество одиночных и парных турниров. Парные результаты по-прежнему несколько лучше одиночных: например на турнирах Большого шлема в дуэтах взято два титула, а в одиночных турнирах добыт лишь один финал. Тем не менее общий уровень стабильности результатов оказывается таковым, что по итогам года у Ирины не было конкурентов в борьбе за звание лучшей юниорки мира по версии ITF.

В 2012 году россиянка пыталась добыть одиночный титул на турнирах Большого шлема, но так этого и не добилась. После Открытого чемпионата Франции Ирина завершила юниорскую карьеру.

Начало взрослой карьеры 

C 2010 года Хромачёва начинает играть взрослые турниры. На своём третьем турнире — в июле, на 25-тысячнике из цикла ITF в Бельгии — она впервые пробивается в полуфинал одиночного соревнования, а также выходит в финал в паре. Через год — в рамках весенней серии турниров в Новом Свете — удаётся выиграть свои первые титулы как в одиночном, так и в парном разряде, победив на 10-тысячнике в Бразилии. Осенью того года россиянка одерживает свои первые победы над игроками топ-200, обыграв на 50-тысячнике в Телави Реку-Луцу Яни и Лесю Цуренко.

2012 год начинается с квалификации на Открытого чемпионата Австралии, где Ирина останавливается в шаге от выхода в основу, переиграв Бибиану Схофс и Регину Куликову. Этот результат позволяет Хромачёвой впервые войти в топ-300 одиночного рейтинга. За следующие пять месяцев, благодаря серии стабильных выступлений на австралийских и европейских турнирах россиянка отыгрывает в рейтинге ещё сотню позиций, а также выигрывает 25-тысячник (в Перигё). В это же время начинают улучшаться и результаты в паре — Хромачёва трижды играет в финалах турниров ITF и берёт два титула (в Кьяссо её партнёршей выступает Дарья Гаврилова, а в Сен-Годенсе — Весна Долонц). В октябре в парном разряде состоялся дебют Хромачёвой в WTA-туре на турнире в Люксембурге.

В 2013 году Хромачёва смогла выиграть один 25-тысячник ITF в одиночном разряде и три в парном. В ноябре она сыграла первые матчи за сборную России в розыгрыше Кубка Федерации. Дебют пришёлся сразу на неудачный для россиянок финал со сборной Италии. В первый день она проиграла Саре Эррани, а во второй день с Маргаритой Гаспарян уступила парный матч Карин Кнапп и Флавии Пеннетте.

За 2014 год Хромачёва выиграла один турнир ITF в одиночном и шесть в парном разряде. В 2015 году она выиграла два 25-тысячника ITF и шесть в парах. На старте сезона 2016 года она получила Уайлд-кард на турнир WTA в Шэньчжэне, но проиграла в первом же раунде. В феврале Хромачёва выиграла 25-тысячник ITF в Москве, а в марте турнир такого же ранга в Мексике. В мае россиянке удалось победить на 50-тысячнике Сен-Годенсе, в финале которого была обыграна Мария Саккари. В июле она смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гштаде. В сентябре Хромачёва взяла титул ещё на одном 50-тысячнике в Будапеште, а после этого выиграла парный 100-тысячник в Биаррице в дуэте с Мариной Заневской. После выхода в четвертьфинал турнира в Ташкенте Ирина смогла подняться в топ-100 одиночного рейтинга и по итогам сезона заняла 93-е место.

2017—2021 

На Открытом чемпионате Австралии 2017 года Хромачёва впервые сыграла в основной сетке взрослого турнира серии Большого шлема. В первом раунде она попала на румынку Сорану Кырстю у которой взяла три гейма за весь матч. В марте она выиграла 25-тысячник из цикла ITF в Бразилии. Летом она также дебютировала в основной сетке Ролан Гаррос и Уимблдона, но проиграла в первом раунде. В сентябре на 25-тысячнике цикла ITF в Балатонбогларе (Венгрия) Ирина Хромачёва вместе с Дианой Марцинкевич из Латвии стала победительницей в парном разряде, одержав победу над венгеркой Агнеш Букта и словачкой Вивьен Юхасовой со счётом 6:4, 6:3. В октябре в Португалии она выиграла 25-тысячник уже в одиночном разряде. В конце года Хромачёва в команде с Далилой Якупович из Словении смогла выйти в два финала на турнирах младшей серии WTA 125 в Хуахине и Мумбаи.

Сезон 2018 года Хромачёва и Якупович начали с выигрыша 25-тысячника в Австралии. В феврале Ирина выиграла 25-тысячник уже в одиночном разряде. В апреле партнёрство с Якупович принесло россиянке первый титул в WTA-туре. Их дуэт смог победить на грунтовом турнире в Боготе. В мае Хромачёва триумфально выступила на турнире серии WTA 125 в Аньнине, завоевав главный приз в одиночном и парном (с Якупович) разрядах. На Открытом чемпионате Франции Хромачёва и Якупович прошли в третий раунд в женских парах. Ещё дальше — до четвертьфинала они смогли продвинуться на Открытом чемпионате США. В сентябре в альянсе с Ниной Стоянович россиянка выиграла парный приз 60-тысячника ITF, которой проводился в Валенсии. В ноябре 2018 года Хромачёва пробилась в финал турнира серии WTA 125 в Мумбаи, но уступила Луксике Кумхум из Таиланда со счётом 6-1, 2-6, 3-6. По итогам сезона Ирина заняла 46-е место в парном рейтинге.

В феврале 2019 года Хромачёва дошла до финала 60 тысяника из цикла ITF в Лонсестоне (Австралия), в котором проиграла теннисистке из Казахстана Елене Рыбакиной досрочно завершив матч во втором сете. В апреле 2019 на турнире Премьер-серии в Чарлстоне (США) в парном разряде совместно с соотечественницей Вероникой Кудерметовой дошли до финала, где проиграли паре Алисия Росольска (Польша) и Анна-Лена Грёнефельд (Германия) в двух сетах, первый из которых завершился тай-брейком со счётом 9-7 в пользу соперниц.

В сентябре 2019 года стало известно, что Хромачёву отстранили на месяц от соревнований за предложение другой теннисистке своего места в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе в обмен на призовые. Отстранение сроком в один месяц не повлияло на выступлениях россиянки, так как она на тот момент уже более пяти месяцев не играла из-за проблем со здоровьем. Возращение на корт состоялось в ноябре того же года.

В сентябре 2020 года, благодаря отказу от участия на Открытом чемпионате США Симоны Халеп, Хромачёва впервые за три года сыграла в основной сетке Большого шлема, но проиграла на старте Шелби Роджерс. В мае 2021 года она выиграла первый турнир за три года, став победительнице 60-тысячника из цикла ITF в Испании.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (26)

Победы (18) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (37)

Победы (24)

Поражения (13)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 11 октября 2021 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты России
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди девушек